FAM9A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 332 амінокислот, а молекулярна маса — 37 339.

Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки